Его́р Валенти́нович Ша́мов () — российский футболист, вратарь тульского «Арсенала».

Карьера 
Родился в Москве. До 17 лет играл в академии ЦСКА. Затем вместе с семьёй переехал в посёлок Прогресс Новокубанского района Краснодарского края, где стал воспитанником местного «Биолога».

Перейдя в «Биолог-Новокубанск», играл только на уровне второго дивизиона. Проведя в краснодарском клубе два сезона (14 из 18 и 11 из 17 места в сезонах 2013/14 и 2014/15 соответственно), перешёл в «Динамо» (Брянск).

Во втором дивизионе провёл один сезон. Был на просмотре в «Томи», провёл там 4 товарищеских матча (с «Динамо» (Москва), со «Сплитом», с «Шинником» и с «Будучностью»), однако игроком команды не стал.

В 2017 году перешёл в «Луч-Энергию», где дебютировал в ФНЛ и вышел с командой в 1/4 финала Кубка России, проиграв будущему обладателю трофея «Тосно». В июле 2018 года перешёл в тульский «Арсенал», за который играл в молодёжном первенстве России. В Премьер-лиге дебютировал 26 октября 2019 года в гостевой встрече с «Ахматом» (1:1).

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Биолог-Новокубанск»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Химик-Арсенал»
Игроки ФК «Арсенал» Тула